Руто — кенийская фамилия.

 Руто, Альфред — кенийский легкоатлет.
 Руто, Гилберт — кенийский легкоатлет.
 Руто, Дэвид — кенийский легкоатлет.
 Руто, Пол (род. 1960) — кенийский легкоатлет.
 Руто, Уильям (род. 1966) — кенийский политик, президент Кении (с 2022).
 Руто, Эванс — кенийский легкоатлет.